piazza Mosca (Moszkva tér); largo della città ungherese di Budapest (1951-2011) rinominata nuovamente piazza Kálmán Széll (Széll Kálmán tér) nel 2011.
 piazza Mosca; largo della città russa di San Pietroburgo